Bill Walsh – fumettista statunitense
Bill Walsh – allenatore di football statunitense
Bill Walsh – calciatore britannico